

Toponyme 

 Dub, un village situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Dub, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Dub, un village situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ljeskov Dub, un village situé dans la municipalité de Gacko, dans la région de Foča dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Dub, un village situé dans la municipalité de Kotor ;

 Dub, un village du powiat de Tomaszów Lubelski, dans la voïvodie de Lublin ;

 Dub, une localité située dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor ;

 Dub, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Český Dub, une ville du district de Liberec, dans la région de Liberec.

Pseudonyme 

 Dub, de son vrai nom Jean-Sébastien Duberger, un dessinateur de bande dessinée ;
 Dub, de son vrai nom Hervé Dubuisson, un basketteur français titulaire de tous les records basket-ball.

Sigle 
DUB est un sigle qui peut désigner :
 .

Code 
DUB est un code qui peut signifier :
 Aéroport international de Dublin, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Musique 
 Dub, un genre musical issu du reggae
 Dub Incorporation, un groupe de dub français

Autre 
 Le double dime Dub est une jante de voiture de 20 pouces () de diamètre ou plus.
 Le mot anglais Dub est la contraction du mot Dubbing signifiant adoubement.